Brigade steht für:

 Brigade, der kleinste militärische Großverband eines Heeres
 Sozialistische Brigade, Arbeitskräfte in einer Wirtschaftseinheit
 Brigade der besten Qualität, staatliche Auszeichnung der DDR
 Brigade der hervorragenden Leistung, staatliche Auszeichnung der DDR
 Brigade der sozialistischen Arbeit, staatliche Auszeichnung der DDR
 Küchenbrigade, Gruppe der Mitarbeiter einer großen Küche
 Patenbrigade, sozialistische Brigade (oder ein vergleichbares Kollektiv), die eine Patenschaft übernahm
 Brigade (Gendarmerie), eine Unterabteilung einer Kompanie bei historischen Gendarmerien und bis heute bei der französischen Gendarmerie nationale, in der Regel in einer Stärke von gut acht Gendarmen. 

Siehe auch:

 Angry Brigade, britische Stadtguerillagruppe
 La Brigade, Originaltitel des Films Die Küchenbrigade (2022)
 Youth Brigade, US-amerikanische Band aus Los Angeles, Kalifornien
 Youth Brigade (D.C.), US-amerikanische Band aus Washington, D.C.
 Internationale Brigaden
 Rote Brigaden